VLM est un sigle pour :
 Vaincre la mucoviscidose, l'association française de lutte contre cette maladie.
 Véhicule léger médicalisé.
 Veículo Lançador de Microssatélites, un lanceur brésilien de micro satellites.
 Visceral Larva Migrans (toxocarose humaine), maladie parasitaire humaine provoqué accidentellement par les parasites Toxocara cati et Toxocara canis.
 VLM Airlines, une compagnie aérienne belge disparue.